Plaats in Indonesië
Muara Danau (Kikim Timur), een plaats in het regentschap Lahat van de provincie Zuid-Sumatra
Muara Danau (Tanjung Tebat), een plaats in het regentschap Lahat van de provincie Zuid-Sumatra
Muara Danau (Pelawan), een plaats in het regentschap Sarolangun van de provincie Jambi, Sumatra
Muara Danau (Lintang Kanan), een plaats in het regentschap Empat Lawang van de provincie Zuid-Sumatra
Muara Danau (Seginim), een plaats in het regentschap Bengkulu Selatan van de provincie Bengkulu, Sumatra
Muara Danau (Semendo Darat Laut), een plaats in het regentschap Muara Enim van de provincie Zuid-Sumatra
Muara Danau (Talo), een plaats in het regentschap Seluma van de provincie Bengkulu, Sumatra